Untere Burg ist der Name oder Beiname der Burgen
Untere Burg: Burg Altwied, Rheinland-Pfalz
 Untere Burg (Rheinbreitbach), Rheinland-Pfalz
 Untere Burg Antweiler, Nordrhein-Westfalen
 Untere Burg: Burg Birseck, Schweiz
 Untere Burg: Wasserburg Dellmensingen, Baden-Württemberg
 Untere Burg Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg
 Burg Hornberg (Neckarzimmern)#Untere Burg, Baden-Württemberg
 Untere Burg (Kuchenheim), Nordrhein-Westfalen
 Untere Burg: Burg Raeren, Belgien
 Untere Burg: Burg Reichenstein (Schweiz)
 Untere Burg (Sickingen), Baden-Württemberg
 Untere Burg: am Unteren Schloss (Talheim), Baden-Württemberg
 Untere Burg (Woringen), Bayern

Siehe auch:
 Unterer Berg
 Unterer Burg
 Unterburg
 Bühler Tal und Unterer Bürg
 Untere Lobdeburg